Бияшев, Гакаш Закиевич (10 октября 1906, Аул Камытинский — 1987, Алма-Ата Казахская ССР СССР) — советский генетик и селекционер растений, академик АН Казахской ССР.
 Бияшев, Кадыр Бияшевич (род. 18 июня 1939, Уилский район, Актюбинская область) — советский учёный. доктор ветеринарных наук, профессор.